Anita Meiland, een Nederlands voormalig roeister
 Chateau Meiland, een Nederlands realityshow over de familie Meiland
 Martien Meiland, vader van familie Meiland
 Maxime Meiland, jongste dochter
 Montana Meiland, oudste dochter
 Verzorgingsplaats Meilanden, een Nederlandse verzorgingsplaats